Пётр Пален:
 Пален, Пётр Алексеевич (1745—1826) — граф, русский военный деятель, генерал от кавалерии, один из участников заговора против императора Павла I.
 Пален, Пётр Петрович (1777—1864) — граф, генерал от кавалерии, участник Отечественной войны 1812 г.; член Государственного и Военного советов.